Об'єкти NGC
Діва (сузір'я)
Спіральні галактики з баром
Скупчення галактик у сузір'ї Діви